Türkiye 1. Ligi 1976/77 was het negentiende seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
De verrassing van vorig seizoen, Trabzonspor, wist de titel te prolongeren. De metropool İstanbul was nog steeds met slechts drie clubs vertegenwoordigd, maar de hoofdstad Ankara was zelfs (tijdelijk) compleet van de kaart van de Süper Lig verdwenen.

De promovendi, Mersin İdman Yurdu SK en Samsunspor - twee oude bekenden - deden het met een zevende resp. tiende plaats naar behoren; Giresunspor en Göztepe SK daarentegen redden het niet.

Kaart

Eindstand 1976/77

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1976/77

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Mersin İdman Yurdu SK (kampioen Kırmızı Grup 1. Lig 1975/76)
 Samsunspor (kampioen Beyaz Grup 1. Lig 1975/76)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 MKE Ankaragücü (nummer 15 Süper Lig 1975/76)
 Balıkesirspor (nummer 16 Süper Lig 1975/76)

Topscorers 1976/77

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1976/77